У наведеній таблиці показаний медальний залік 15-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли у місті Калгарі (Канада) з 13 лютого по 28 лютого 1988 року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет-Калгарі 1988 — Медальний залік

Зимові Олімпійські ігри 1988
1988